Benthien ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Benthien (1930–2015), deutscher Geograph und Minister für Tourismus der DDR
 Clara Benthien (1887–1962), deutsche Hutmacherin und Inhaberin eines Künstlerlokals
 Claudia Benthien (* 1965), deutsche Germanistin und Literaturwissenschaftlerin
 George Diederich Benthien (1767–1836), niederländischer Pontonieroffizier 
 Heinz Benthien (1917–1981), deutscher Tischtennisspieler
 Paul Benthien (1914–1982), deutscher Tischtennisspieler
 Willy Benthien (um 1860–nach 1913), Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Benthin